Agente – in chimica, sostanza, sistema, o personaggio, che interagisce con il suo ambiente secondo delle sue proprietà fisiche (agente chimico) o mentali (agente umano)
 Agente intelligente – nel campo dell'intelligenza artificiale, entità in grado di percepire l'ambiente che lo circonda attraverso dei sensori e di eseguire delle azioni attraverso degli attuatori
 Agente – in linguistica, il ruolo semantico di chi compie un'azione (contrapposto al paziente, che la subisce, e all'esperiente, che ha un ruolo intermedio)
Agente segreto
Medicina
 Agente – in medicina, responsabile dell'eziologia
 Agente cancerogeno
Diritto ed economia
 Agente – in diritto, persona fisica o giuridica che, a titolo professionale ripresenta un'organizzazione più o meno autonomo e conclude operazioni nel predefinito dominio fisico o astratto, come, ad esempio: 
l'agente teatrale; 
l'agente letterario;
 l'agente di cambio
 Agente rappresentativo, costrutto teorico in economia
Pubblica sicurezza
 Agente – qualifica utilizzata nelle forze di polizia italiane
 Agente di polizia – qualifica generica di appartenente a corpo di polizia
 Agente di pubblica sicurezza, appartenente all'Autorità di pubblica sicurezza
Cinema
 Agenti – personaggi della serie di film Matrix